Сме́хов — фамилия. Распространена среди евреев.

Известные носители:
 Смехов, Борис Моисеевич (1911—2010) — советский экономист.
 Смехов, Вениамин Борисович (род. 1940) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, литератор.
 Смехов, Евсей Максимович (1898—1996) — советский учёный нефтяник, доктор наук.
 Смехов, Лев Моисеевич (1908—1978) — советский художник.
 Смехов, Марк Моисеевич (1920—1973) — советский инженер, директор Себряковского цементного завода (1954—1973).
 Смехов, Зелий Львович (род. 1939) — советский и израильский художник, сын Л. М. Смехова.

Смехова

Примечания